SBS MTV er en sydkoreansk betalings-tv-musikkanal. At være en sydkoreansk version af amerikansk MTV indeholder den sydkoreanske popkunstnere, international musik, nyheder og et par reality-programmer. Det udsender også programmer oprindeligt fra den amerikanske MTV sammen med et par asiatiske programmer.

Kanalen ejes i øjeblikket af SBS ViacomCBS LLC, et joint venture mellem SBS Medianet og ViacomCBS Networks EMEAA.

Eksterne henvisninger 
 SBS MTVs officielle hjemmeside 

Tv-kanaler fra Sydkorea
Seoul Broadcasting System
MTV